Benjamin Wilson peut désigner :
 Benjamin Wilson (1721-1788), peintre anglais, graveur et scientifique ;
 Benjamin Davis Wilson (1811-1878), maire de Los Angeles ;
 Benjamin Wilson (1925-1901), parlementaire américain.